Вуйци́цкий () — польская фамилия. Известные носители: 

 Воджицки, Энн (род. 1973) — американский предприниматель.
 Войцицкий, Казимир Владислав (1807—1879) — польский писатель.
 Вуйцицкий, Роман (род. 1958) — польский футболист.

См. также 
 Вуйчицкий, Анатолий Станиславович